C19, C-19 ou C.19 peut désigner plusieurs choses :

Domaine militaire  
 Boeing C-19, une désignation d'un avion militaire de Boeing basé sur la série Boeing 747-100 ;
 HMS Birmingham (C19), un croiseur léger de la Classe Town de la Royal Navy ;
 HMS C19, un sous-marin de la Classe C de la Royal Navy.

Fiction 
 C-19, un personnage de la série animée Dragon Ball.

Électricité 
 CEI 60320 C19, une des prises de courant standard utilisée en Europe pour les prises non bloquées de moins de 250V (utilisée notamment dans les centre de données informatiques).

Sciences 

Médecine
 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne, d’après la Classification internationale des maladies.

Astronomie
 La nébuleuse du Cocon dans la constellation du Cygne, notée C19 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Sauber C19, une Formule 1.

Transports 
Aéronautique 
 Cierva C.19, un autogire utilitaire biplace léger britannique ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres